Чжоу Гуаньюй (; ) — китайский автогонщик. C 2016 по 2018 год соревновался в «Формуле-3», с 2019 по 2021 год в «Формуле-2». С сезона 2022 года выступает в гонках класса «Формула-1» за команду «Alfa Romeo Racing».

В начале 2021 года принял участие и стал чемпионом в Азиатском чемпионате Формулы-3.

16 ноября 2021 года команда Формулы-1 «Alfa Romeo Racing» объявила о подписании контракта с Чжоу, который стал первым китайским гонщиком в чемпионате мира Ф1.

Карьера

Картинг 
Родился в Шанхае. В возрасте восьми лет начал заниматься картингом. В 2012 году переехал в Шеффилд, Великобритания, где продолжил выступать в картинговых чемпионатах. В 2013 году одержал победы в Super 1 National Rotax Max Junior Championship и Rotax Max Euro Challenge, в 2014 — занял второе место в Rotax Max Senior Euro Challenge.

«Формула-4» 

В 2015 году Чжоу дебютировал в формульных сериях, выступив в Итальянской Формуле-4 в составе команды Prema Powerteam. В сезоне одержал три победы и занял второе место, став лучшим новичком.

Чемпионат Европы «Формулы-3» 
В начале 2016 года Чжоу принял участие в новозеландской Toyota Racing Series, где он одержал одну победу и занял шестое место. Позже было объявлено, что Чжоу дебютирует в Чемпионате Европы Формулы-3 в составе команды Motopark. За сезон 2016 года заработал два подиума и занял 13-е место. В 2017 году продолжил выступать в чемпионате, перейдя в команду Prema Powerteam. За сезон пять раз поднялся на подиум и в итоге занял восьмое место. В 2018 году Чжоу провёл третий сезон в Формуле-3 в той же команде Prema Powerteam. Одержал первую победу в первой гонке сезона на Гран-при По. По итогам сезона одержал две победы, выиграл три поул-позиции и занял восьмое место.

«Формула-2» 

В январе 2019 года было объявлено, что Чжоу будет выступать в «Формуле-2» в составе команды . Впервые финишировал на подиуме на третьем месте в субботней гонке на этапе в Барселоне. Первую поул-позицию заработал на этапе в Сильверстоуне, в гонке финишировал третьим. По итогам сезона пять раз поднялся на подиум и занял седьмое место, став лучшим новичком сезона, и получил награду имени Антуана Юбера. В 2020 году Чжоу продолжил выступать в Virtuosi Racing. Выиграл первую квалификацию сезона в Австрии, однако в гонке финишировал вне очков из-за технических проблем. Первую победу в Формуле-2 одержал в укороченной спринтерской гонке в Сочи, которая была завершена досрочно из-за аварии Луки Гьотто и Джека Эйткена. Сезон 2020 года Чжоу закончил на шестом месте. В 2021 году продолжил выступать в Virtuosi Racing. Заработал поул-позицию на первом этапе сезона в Бахрейне, а затем одержал победу в воскресной гонке. После выиграл первый спринт в Монако. В воскресной гонке в Сильверстоуне одержал победу, где на старте гонки обогнал Оскара Пиастри — соперника по академии Alpine и основного своего соперника в битве за титул.

На этапе в Монце два раза финишировал на втором месте, а на этапе в Сочи в спринте не стартовал в гонке, так как его машина заглохла на трассе после разворота на влажной трассе. На последнем этапе в Абу-Даби одержал победу во втором спринте. По итогам сезона одержал четыре победы, заработал девять подиумов, однако во второй половине сезона Чжоу набрал очков меньше чем Оскар Пиастри и Роберт Шварцман, поэтому Чжоу занял только третье место в личном зачёте.

Азиатский чемпионат «Формулы-3» 
В феврале 2021 года в межсезонье Чжоу принял участие в Азиатском чемпионате Формулы-3, который проходил в ОАЭ, и выступал в составе команды Abu Dhabi Racing by Prema. В чемпионате одержал четыре победы и стал чемпионом.

«Формула-1» 

В 2014 году присоединился к . В 2019 году перешёл в . В 2020 году получил должность тест-пилота в команде Формулы-1 Renault. По окончании сезона участвовал в «молодёжных» тестах Формулы-1. В 2021 году принял участие в первой тренировке Гран-при Австрии в составе команды Alpine. 16 ноября 2021 года команда Alfa Romeo Racing объявила о подписании контракта с Чжоу на сезон 2022 года, где он стал напарником Валттери Боттаса.

На первом круге Гран-при Великобритании 2022 года Чжоу попал в аварию, в результате которой его машина перевернулась, проскользила по трассе и гравию и застряла между барьером и заградительной сеткой. В результате аварии гонка была остановлена красными флагами.. Чжоу отметил, что Halo спасло ему жизнь во время аварии.

Результаты выступлений

Общая статистика 

* Сезон продолжается.

«Формула-2» 

‡ Получил половину очков из-за того, что закончил менее 75 % гоночной дистанции

«Формула-1» 

|-
! 
! Alpine F1 Team
! Alpine A521
! Renault E-Tech 20B 1,6 V6
! 

!|

|-
! 
! Alfa Romeo F1 Team Orlen
! 
! Ferrari 066/7 1,6 V6 t
! 

!|

|-
! 
! Alfa Romeo F1 Team Stake
! 
! Ferrari 066/10 1,6 V6 t
! 

|}
* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 

Автогонщики Китая
Картингисты
Пилоты ADAC Формулы-4
Пилоты Итальянской Формулы-4
Пилоты Формулы-3
Пилоты ФИА Формулы-2
Пилоты Формулы-1 из Китая
Пилоты Формулы-1 2020-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alfa Romeo
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки